Heilingsetzer ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Heilingsetzer (1905–1997), österreichischer Beamter und Politiker (ÖVP)
 Georg Heilingsetzer (* 1945), österreichischer Historiker und Archivar